— японське прізвище.

Відомі носії 
 Торіяма Акіра ( 1955) — японський манґака, ігровий художник та дизайнер персонажів.
 Торіяма Секіен (1712—1788) — японський художник, графік періоду Едо.

Японські прізвища